Швиц — топоним и фамилия:

 Швиц (кантон) (, ) — немецкоязычный кантон на юге Швейцарии. Столица — город Швиц.
 Швиц (коммуна) () — коммуна (город) в Швейцарии, в кантоне Швиц.
 Швиц (округ) () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Швиц.
 Швиц, Роджер Лоуренс (род. 1940) — прелат Римско-католической церкви, 7-й епископ Дулута, 3-й архиепископ Анкориджа.

См. также 
 Швицкое озеро (, ) — искусственное озеро в Швейцарии.